Babina Poljana (gmina Trgovište) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Trgovište
 Babina Poljana (miasto Vranje) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje